Аточа ():
 Вокзал Аточа — головний залізничний вокзал Мадрида
 Аточа (вулиця) — вулиця в Мадриді
 Ворота Аточа — міські ворота Мадрида, які не збереглися
 Нуестра Сеньйора де Аточа — іспанський галеон, що затонув в 1622 році